Inadmissible Evidence steht für:

 Inadmissible Evidence (Drama), Drama von John Osborne (1964)
 Inadmissible Evidence (Film), Film von Anthony Page (1968)